

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Przemyśl – miasto na prawach powiatu
 Przemyśl - część wsi Poręba Radlna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Przemyśl - część wsi Markowa w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Markowa
 Przemyśl – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków

Inne 
 Przemyśl – gmina wiejska

Zobacz też 
 AZS Przemyśl
 Batalion ON „Przemyśl”
 Czuwaj Przemyśl
 Dekanat Przemyśl I, Dekanat Przemyśl II, Dekanat Przemyśl III
 Lądowisko Przemyśl
 Polonia Przemyśl
 Przemyśl Główny
 Województwo przemyskie